Horbach est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Horbach, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat
 Horbach, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest en Rhénanie-Palatinat
 Horbach, commune de l'arrondissement de Westerwald en Rhénanie-Palatinat

Homonymie
Homonymie de toponyme